Арсе́ний Васи́льевич Ларио́нов (1 июля 1937, выс. Цильма, Северная область) — русский советский и российский писатель, журналист, редактор, издатель.

Биография 
Родился в крестьянской семье; в три года лишился отца. Окончил семилетнюю школу в селе Койнас.

В 1957 году окончил Архангельское мореходное училище имени капитана В. И. Воронина по специальности штурман дальнего плавания; в период учёбы ходил в плавания по Белому морю. С 1957 года — второй секретарь Октябрьского райкома ВЛКСМ (Архангельск), второй секретарь Архангельского горкома ВЛКСМ; некоторое время работал в Саратовском обкоме комсомола.

В 1963—1965 годы работал в редакции «Юность» Всесоюзного радио (специальный корреспондент). С 1965 года, по окончании философского факультета Московского университета, работал в звуковом журнале «Кругозор» (1965—1968, специальный корреспондент), в редакциях газет «Комсомольская правда» (1968—1970, заведующий отделом), «Советская Россия» (1970—1985, редактор отдела культуры, литературы и искусства, член редколлегии). В 1981 году, после выхода романа «Лидина гарь», принят в Союз писателей СССР.

В 1988—2010 годы —  журнала «В мире книг» (с 1989 — журнала «СЛОВО» ( «В мире книг» ), издательство «Книжная палата»), одновременно — генеральный директор издательства «Советский писатель», первый заместитель председателя исполкома Международного сообщества писательских союзов (по 2005). Неоднократно избирался секретарём правления Союза писателей РСФСР и секретарём правления Союза писателей России. В 1990 году подписал «Письмо 74-х» о недопустимости разгула русофобии.

Будучи руководителем издательства «Советский писатель» и главным редактором журнала «Слово», опубликовал ряд произведений русских авторов-патриотов, в частности, Ю. Бондарева, Л. Леонова, В. Сорокина, Н. Федя, В. Федорова. Один из создателей Международной премии имени М. А. Шолохова в области литературы и искусства.

Обвинён в махинациях с писательским имуществом. В 2010 году осуждён за мошенничество на 7 лет условно.

Живёт в Москве.

Творчество 
В 1960—1980-е годы публиковал в газетах и журналах статьи, очерки, корреспонденции об Архангельском Севере. В 1976 году в содружестве с чешским журналистом Яном Силэшем написал книгу очерков «Невцы» о партизанском соединении имени Александра Невского, участвовавшем в Словацком национальном восстании. Автор романов «Лидина гарь» (1981), «Рок» (1990) и «Раскаянье» (2000), а также документально-художественной повести «Заповеди блаженства» (1991).

В романах концентрирует внимание читателей на психологии поступков и дум персонажей. Исследуя с философских позиций монашескую жизнь (роман «Раскаянье»), в конфликте между верой и сатанизмом раскрывает сложный духовный мир русского человека во времена «ельцинизма». Персонажи романа объединены общей национальной идеей — верой в Россию как носительницу Добра.

Избранные сочинения 

 Ларионов А. В. Записки из андеграунда : художественно-документальная повесть в иронично-сатирических очерках, предельно откровенных диалогах и трагических стихах. — М.: Советский писатель, 2006. — 238+1 с. — ISBN 5-265-06392-7
 Ларионов А. В. Заповеди блаженства : Михайловские встречи с С. С. Гейченко : Докум. повесть [о гл. консультанте-хранителе Пушкин. заповедника]. — М. : Сов. писатель, 1991. — 253+2 с. —  — ISBN 5-265-01759-3
 — 2-е изд. — М. : Соврем. писатель, 1999. — 380+1 с. — ISBN 5-265-01759-3
 Ларионов А. В. Из-под самого сердца: русская жизнь на рубеже веков и тысячелетий, 1989—2007 : публикации автора в Российском журнале художественной литературы и общественной мысли «Слово». — М. : Советский писатель, 2007. — 637+1 с. — ISBN 978-5-265-05689-4
 Ларионов А. В. К милому пределу : [Очерк о Федоре Абрамове]. — М. : Талицы, 1992. — 14 с. — (Библиотечка рассказа, Экспресс-выпуск ; № 7). — 
 Ларионов А. В. Лидина гарь : Роман / [Предисл. Ю. Прокушева]. — М. : Современник, 1981. — 446 с. — (Новинки «Современника»). — 
 — М. : Современник, 1986. — Кн. 1. — 1986. — 523+2 с. — 
 / [Вступ. ст. Ю. Бондарева; Авт. послесл. Н. И. Неженец]. — М. : Соврем. писатель, 1997. — 541+2 с. —  — ISBN 5-265-03396-3
 Ларионов А. В. Раскаянье : Роман. — М. : Совет. писатель, 2000. — 427+3 с. — ISBN 5-265-03461-7
 Ларионов А. В. Рок : Роман. — М. : Современник, 1990. — 555+2 с . —  — ISBN 5-270-00992-7
 — М. : Совет. писатель, 2002 (Тула : Гриф и К). — 676+2 с. — ISBN 5-265-03480-3
 Ларионов А. В.,  Невцы : [Докум.-публицист. повесть] / [Предисл. Й. Ленарта]. — М.: Сов. Россия, 1976. — 156 с. —

Награды и признание 
 Международная премия имени М. А. Шолохова в области литературы и искусства (1994) — за романы «Лидина гарь» и «Рок».
 Почётный гражданин Лешуконского района.
 Почётный профессор Московского государственного педагогического университета им. М. А. Шолохова.

Примечания

Литература 
  Творчество Арсения Ларионова : (публицистика, проза) : автореф. дис. … канд. филол. наук : специальность 10.01.01 <Рус. лит.>. — М., 2006. — 27 с.
  Последний любимец Лили Брик // Бушин В. На службе Отечеству!. — М., 2010. — С. 384—392.
  Моральное банкротство Арсения Ларионова // Московский литератор. — 2005. — № 17 (сентябрь).
 Покровский диалог : о творчестве писателя Арсения Ларионова : сб. матер. науч. конф. «Творчество русского писателя Арсения Ларионова», состоявшейся в Покровском филиале Мос. гос. гуманитарного ун-та имени М. А. Шолохова 29 ноября 2007 года. — М. : Советский писатель, 2007. — 326+1 с. — ISBN 978-5-265-05718-1
 
  Наш доморощенный алигарх: Кто такой Ларионов // Московский литератор. — 2005. — № 16 (июнь).

Ссылки 
 
 
 О ПРАВДЕ И ПРАВДОЛЮБЦАХ
 

Члены городских комитетов ВЛКСМ
Выпускники философского факультета МГУ
Русские писатели XX века
Русские писатели XXI века
Члены Союза писателей СССР
Члены Союза писателей России
Лауреаты литературных премий России
Журналисты газеты «Советская Россия»
Почётные профессора
Мошенники России
Подписавшие «Письмо семидесяти четырёх»
Члены Международного сообщества писательских союзов